Парамо има више значења:

 Парамо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Парамо (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Парамо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику